Durante o desfile das nações na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, atletas e oficiais de cada país participante desfilaram no Estádio do Maracanã precedidos por sua bandeira. Cada porta-bandeira foi escolhido por seu respectivo Comitê Olímpico Nacional ou pelos próprios atletas. Tal como acontece com a tradição, a Grécia foi o primeiro país a desfilar, seguido dos países por ordem alfabética em português do Brasil. Como o Brasil foi o país sede, este foi o último a desfilar.

Ordem dos países

Ver também 
 Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
 Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016

Jogos Olímpicos de Verão de 2016